Аніх (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Петер Аніх — австрійський картограф
 Чідера Келіт Аніх — нігерійський футболіст